Вернер, Йозеф:
 Вернер, Йозеф (1637—1710) — швейцарский художник, миниатюрист.
 Вернер, Йозеф (1837—1922) — немецкий виолончелист, композитор и педагог.
 Вернер, Йозеф (1870—1959) — австрийский дирижёр.